Green Chemistry steht für:

 Grüne Chemie, Teilgebiet der Chemie
 Green Chemistry (Zeitschrift), Fachzeitschrift